Miejscowości w USA:
 Highland Lake – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Blount
 Highland Lake – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Sussex